Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2011 vond plaats van 9 tot en met 20 maart 2011 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 23e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Indian Wells 2011. Er werd gespeeld op hardcourt.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki het toernooi, nadat ze een jaar eerder de finale had verloren van de Servische Jelena Janković. De titelverdedigster werd in de vierde ronde uitgeschakeld door haar landgenote Ana Ivanović. Wozniacki versloeg dit jaar in de finale het vijftiende reekshoofd, de Française Marion Bartoli, in drie sets. Daarmee wist ze voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-toernooizege.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Sania Mirza / Jelena Vesnina het toernooi. Ze versloegen in de finale het als achtste geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Meghann Shaughnessy in twee sets. Het was de eerste keer dat het koppel Mirza/Vesnina het dubbeltoernooi van Indian Wells won. De titelverdedigsters Květa Peschke en Katarina Srebotnik werden reeds in de eerste ronde uitgeschakeld.

Enkelspel

Geplaatste speelsters 

 NB Voor de ranking gebruikt dit toernooi niet de wereldranglijst van de WTA maar een eigen ranglijst.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Kwartfinale
| RD2=Halve finale
| RD3=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacki
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2= 
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Viktoryja Azarenka
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=r
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=16
| RD1-team3= Maria Sjarapova
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Peng Shuai
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=3
| RD1-seed5=10
| RD1-team5= Shahar Peer
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=23
| RD1-team6= Yanina Wickmayer
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=19
| RD1-team7= Ana Ivanović
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=64
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=15
| RD1-team8= Marion Bartoli
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacki
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=16
| RD2-team2= Maria Sjarapova
| RD2-score2-1=1
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=23
| RD2-team3= Yanina Wickmayer
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=15
| RD2-team4= Marion Bartoli
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Caroline Wozniacki
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=15
| RD3-team2= Marion Bartoli
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=3
}}

 Bovenste helft 
 Deel 1 

 Deel 3 

| RD1-score09-1= 
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=bye
| RD1-score10-1= 
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Polona Hercog
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Anastasija Sevastova
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Vera Doesjevina
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Bethanie Mattek-Sands
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=bye
| RD1-score15-1= 
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Shahar Peer
| RD1-score16-1= 
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= F Schiavone
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Z Ondrášková
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= A Cornet
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= T Pironkova
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=17
| RD2-team05=

 Deel 6 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Kaia Kanepi
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=bye
| RD1-score02-1= 
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Vania King
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Gisela Dulko
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Melanie Oudin
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jelena Vesnina
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=bye
| RD1-score07-1= 
| RD1-score07-2= 
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Yanina Wickmayer
| RD1-score08-1= 
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=25
| RD1-team09=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=bye
| RD1-score15-1= 
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Petra Kvitová
| RD1-score16-1= 
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= C Vandeweghe
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Bammer
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= J Görges
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=19
| RD2-team05= A Ivanović
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Date-Krumm
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells 2011
Indian Wells